Sonny Milano (né le  à Massapequa, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Sonny Milano débute en 2012 en USHL avec la United States National Development Team. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par les Blue Jackets de Columbus.  Il remporte la Coupe Calder 2016 avec les Monsters du lac Érié.

Le , il est échangé aux Ducks d'Anaheim en retour de Devin Shore.

À la fin de la saison 2021-2022, il ne reçoit pas d'offre qualificative de la part des Ducks et devient agent libre sans restriction, le 13 juillet 2022. 3 mois plus tard, le 16 octobre, il signe un contrat de 1 an avec les Capitals de Washington.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2012-2013|| United States National Development Team|| USHL|| 38|| 10|| 12|| 22|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| United States National Development Team|| USHL|| 25|| 14|| 25|| 39|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Whalers de Plymouth|| LHO|| 50|| 22|| 46|| 68|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Falcons de Springfield|| LAH|| 10|| 0|| 5|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Monsters du lac Érié || LAH || 54 || 14 || 17 || 31 || 22 || 17 || 4 || 4 || 8 || 4
|-
| 2015-2016 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH || 63 || 18 || 29 || 47 || 24 || - || - || - || - ||- 
|-
| 2016-2017 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 55 || 14 || 8 || 22 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Monsters de Cleveland || LAH || 9 || 2 || 3 || 5 || 4 || - || - || - || - ||- 
|-
| 2018-2019 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 8 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - ||- 
|-
| 2018-2019 || Monsters de Cleveland || LAH || 27 || 11 || 13 || 24 || 22 || 8 || 2 || 8 || 10 || 10 
|-
| 2019-2020 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 46 || 5 || 13 || 18 || 22 || - || - || - || - ||- 
|- 
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH ||9 || 2 || 3 || 5 || 4 || - || - || - || - ||- 
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Diego|| LAH || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Ducks d'Anaheim  || LNH ||66 ||14 ||20 ||34 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Gulls de San Diego|| LAH || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

| 197 || 36 || 45 || 81 || 46 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left| États-Unis U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 7 || 3 || 7 || 10 || 4 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2015 || align=left| États-Unis U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 5 || 2 || 2 || 4 || 2 || align="left"| place
|-
| 2016 || align=left| États-Unis U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 7 || 8 || 2 || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||8 ||1 ||1 ||2 ||4 || align=left| Médaille de bronze

Références 

Naissance en mai 1996
Naissance à Massapequa
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur des Falcons de Springfield
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)